Kostelů a kaplí zasvěcených svatému Bernardovi z Clairvaux je více:

Česká republika 
 Kostel svatého Bernarda (Řisuty)

Francie 
 Kostel Saint-Bernard de la Chapelle, Paříž
 Kaple Saint-Bernard-de-Montparnasse, Paříž

Polsko 
 (Kostel Nejsvětější Trojice, blahoslavené Panny Marie a svatého Bernarda) – Katedrála v Olivě

Externí odkazy